Шри-Ланка:

 Шри-Ланка — государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана.
 Шри-Ланка — остров в Индийском океане.